Het Campeonato Maranhense is het tweede niveau van het staatskampioenschap voetbal van de Braziliaanse staat Maranhão. De competitie werd voor het eerst gespeeld in 1920, twee jaar na de start van het eerste niveau. Na twee seizoenen werd de competitie afgevoerd en pas opnieuw gespeeld in 1993. Ook hierna duurde het tot 2001 vooraleer de competitie opnieuw gespeeld werd. Sinds 2004 wordt deze jaarlijks gespeeld. Zoals bij de meeste staatscompetities verschilt het competitieformat nagenoeg jaarlijks, ook hangt het af van het aantal inschrijvingen.

Winnaars
 1920 -  Atenas
 1921 -  Colombo
 1922-1992 - Niet gespeeld
 1993 -  Coroatá	
 1994-2000 - Niet gespeeld
 2001 -  Tocantins
 2002 -  Chapadinha
 2003 - Niet gespeeld
 2004 -  Comerciário	
 2005 -  Santa Quitéria
 2006 -  Santa Luzia	
 2007 -  Itinga
 2008 -  IAPE
 2009 -  Santa Quitéria
 2010 -  Moto Club
 2011 -  Sabiá 
 2012 -  Balsas
 2013 -  Moto Club
 2014 -  Expressinho
 2015 -  Maranhão
 2016  -  Americano
 2017 -  Bacabal
 2018 -  Pinheiro
 2019 -  Juventude
 2020 -  IAPE
 2021 -  Cordino
 2022 -  Maranhão

Eeuwige ranglijst 

Vetgedrukt de clubs die in 2021 in de tweede klasse spelen. Seizoenen voor 2001 zijn niet volledig bekend. 

Campeonato Maranhense